Vélez-Málaga kan syfta på:

Spanien 

 Vélez-Málaga (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Vélez-Málaga (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga,